Andrija Delibašić – ex calciatore montenegrino
 Mirza Delibašić – cestista jugoslavo
 Selma Delibašić – ex cestista svedese